Matagalpa es un topónimo de origen discutido, designa:

Matagalpa, departamento de Nicaragua.
Matagalpa, ciudad cabecera departamental del departamento homónimo en Nicaragua.
Matagalpa, etnia indígena del centro de Nicaragua y sur de Honduras, identificado con los chontales de Nicaragua referidos en algunas fuentes coloniales.
Matagalpa, lengua musumalpa hablada por los matagalpas.